Mama Said (album) - album van Lenny Kravitz
 Mama Said (The Shirelles) - single van The Shirelles
 Mama Said (Metallica) - single van Metallica
 Mama Said (Lukas Graham) - single van Lukas Graham